Йерун Годфрид Тель (, ); также известен под псевдонимом WAVE) — нидерландский музыкант и композитор, известный благодаря написанному им в 1980-х и начале 1990-х годов большому числу мелодий для музыкального оформления компьютерных игр для платформы Commodore 64. Также является основателем группы компьютерной музыки Maniacs of Noise.

Наиболее популярные саундтреки Йеруна Теля к следующим играм для Commodore 64:

 Combat Crazy
 Cybernoid
 Cybernoid II
 Eliminator
 Hawkeye
 Lemmings (написал ремейки существующих мелодий)
 Myth
 Nighthunter
 Robocop 3
 Rubicon (заглавная музыкальная тема)
 Supremacy (англ.)
 Turbo Outrun (мелодии, воспроизводимые при опускании монеты)
 Turrican

Саундтреки, написанные и созданные Йеруном Телем 
 2400 AD (C64)
 A-Team, The (Game Gear, Sega Master System)
 The Abyss (игра для сотового телефона)
 Red Out Racer (игра для сотового телефона)
 After the War (C64)
 Afterburner (Североамериканская версия)(C64)
 Agony (Amiga)
 Alien 3 (NES)
 Alien Scum (игра для сотового телефона)
 Alloyrun (C64)
 ASML ESD Clean Training (WEB)
 Aspar Grand Prix (C64)
 Back to the Future III (C64)
 Bad Blood (C64)
 Battle Valley (C64)
 BeachKing Stunt Racer (PS2, PC)
 Beauty and the Beast (NES)
 Big Brother (PC)
 Brabant Stad (промо)
 Bram Stoker Dracula (Game Boy, Master System, NES)
 California Games II (Master System, Game Gear)
 Casino (PC)
 Christmas Crisis (CD-i)
 Combat Crazy A.K.A. War Bringer (C64)
 Crimson’s Mystery (Game Boy Color)
 Cybernoid (C64)
 Cybernoid II (C64)
 Dan Dare III (C64)
 David Bravo (анимация)
 Deadly Skies (3DO Interactive Multiplayer)
 DLO Research (TVP)
 Don Horn (PC)
 Drag race 2000 (ARC)
 EA Sports (JAKKS TV Game)
 Eliminator (C64)
 Empire (FM)
 ETV Leader (RL)
 F17 Tomcat (C64, ARC, PC)
 Facts of Life (PCD)
 Family Games II: Junkfood Jive (CD-i)
 Flash, The (Master System, Game Gear)
 Flippo House (CDS)
 Football Manager(PC)
 Fortuna Mahjongg Deluxe (PC)
 Fruit Fantasies (Amiga)
 G.I. Hero (C64)
 Gaplus (C64)
 Geweldenaren van Ver (SHORT)
 Golden Axe (C64)
 Gold Rush Deluxe (PC)
 Gordon’s Cinderella (PC)
 Hawkeye (C64)
 Hive, The (игра для сотового телефонона)
 Honey Switch Deluxe (PC)
 Hotrod (C64)
 House of Cards 2 Deluxe
 Hypnosis 1995 (PCD)
 Ice Age (C64)
 Invest (C64)
 Iron Lord (AMIGA, C64)
 Janssen en Janssen (CDS)
 Johny Walker Moorhuhn Jagd (PC)
 Jule Shuffle (Online Game)
 Just Kidding (CD)
 Kinetix (C64)
 Knoop in je Zakdoek 1994, 95, 96, 97, (TVP)
 Lethal Weapon III (Master System)
 Lemmings (C64)
 Logitech Puzzle Game (PCD)
 Mercury (FML)
 Minerman (игра для сотового телефонона)
 Moorhuhn (PC)
 Moorhuhn 2 (PC)
 Mortal Kombat (JAKKS TV Game)
 Motors (PC)
 Myth (C64)
 Nanuk (PC)
 Navy Moves (C64)
 NBA Hangtime (Genesis, SNES)
 Nicktoons Basketball (PC)
 Nighthunter (C64)
 Nintendo Starwing (TVC)
 NNCDROM (деловая презентация)
 North and South (C64)
 No-TV Visual Music No.2 (DVD)
 No Nonsense Consultancy (Web)
 Original Video Game Sound Effects (CD)
 Outrun 2 (C64)
 Outrun Europe (C64)
 Overlord (NES)
 Pocahontas (Genesis/SNES)
 Poodle-e-razor (PC)
 Poseidon: Planet Eleven (C64)
 Power Play (TVP)
 Raffzahn (PC)
 Rhino Rumble (PC, Game Boy Color)
 RTL France (TVL)
 R-Xerox (TVC)
 Robocop III (C64, NES)
 Rubicon (C64)
 Ruflo Easyfloor (анимация)
 Savage (C64)
 Scout (C64)
 Slot Machine (игра для сотового телефонона)
 Smash TV (C64)
 Space Ranger — звуковые эффекты (PC)
 Spark Media Arts Festival (анимация)
 Starball (C64)
 Starwing (TVC, RC)
 Stork Aerospace F35 JSF (SGI-анимация)
 Stormlord (C64, Amiga)
 Stormlord II (C64)
 Super Monaco Grand Prix (C64)
 Supercash (Amiga, C64)
 Supremacy (Amiga)
 Suske en Wiske — De Roekeloze Ruimtereis
 Suske en Wiske — Het Geheim van de Farao
 Synthetic (AD)
 Technocop (NES)
 Teenage Mutant Ninja Turtles (AMIGA, C64)
 TELEAC (TV, TVL, TVT, RP)
 Tetris 94 (C64)
 The Video Game Soundmakers (CD)
 Tin Tin on the Moon (C64)
 TMax (Pocket PC)
 Trivia Ultimate Challenge (C64)
 Turbo Outrun (C64)
 Video Game Soundmakers, The (CD)
 Vivid Video (CD)
 VIZ the Game (Amiga, C64, ST)
 Warlocked (Game Boy Color)
 W.A.R. (PC)
 Winter Gold (SNES)
 Z-Mess-House (CDS)
 ZYLOM Music Logo
 ZZPLANET (анимация)

Примечания

Ссылки 
 Maniacs of Noise
 C64 games which used Tel’s music
 Artist profile at OverClocked ReMix
 C64 orchestra with music of Jeroen Tel

Композиторы Нидерландов
Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы по алфавиту
Чиптюн-исполнители